Ната́лья Алекса́ндровна Лазе́бникова (4 мая 1980, Киев) — артистка балета, прима-балерина Национальной оперы Украины имени Т. Шевченко, заслуженная артистка Украины (2008)

Биография 
Наталья Лазебникова родилась 4 мая 1980 года в Киеве, Украина.

В 1996—1997 годах — стажировалась в Балетной школе принцессы Грейс (Монако).

В 1997 году окончила Киевское хореографическое училище и была принята солисткой в балетную труппу Национальной оперы Украины им.Т.Шевченко.

Репертуар 

Балерина лирико-романтического плана, ведет на сцене Национальной оперы Украины партии классического и неоклассического репертуара:
 Джульетта («Ромео и Джульетта» С.Прокофьева)
 Одетта — Одиллия («Лебединое озеро» П.Чайковского)
 Никия, Гамзатти («Баядерка» Л.Минкуса)
 Принцесса Аврора («Спящая красавица» П.Чайковского)
 Жизель («Жизель» А.Адана)
 Сильфида («Сильфида» Херман Лёвенскьольд)
 Раймонда («Раймонда» А.Глазунова)
 Китри («Дон Кихот» Л.Минкуса)
 Клара («Щелкунчик» П.Чайковского)
 Золушка («Золушка» С.Прокофьева)
 Фригия («Спартак» А.Хачатуряна)
 Гюльнара («Корсар» А.Адана)
 Марина («Грек Зорба» М.Теодоракиса)
 Сюзанна («Свадьба Фигаро» на музыку В.-А.Моцарта)
 Аннель («Венский вальс» на музыку И.Штрауса (сына), Й.Штрауса, И.Штрауса (отца))
 Оксана («Ночь перед Рождеством» Е.Станковича)
 Мавка («Лесная песня» М.Скорульского)
 Ширин («Легенда о любви» А.Меликова)
 Сванильда («Коппелия» Л.Делиба)
 Балерина («Петрушка» И.Стравинского)
 Белоснежка («Белоснежка и семь гномов» Б.Павловского)
 Редисочка («Чиполлино» К.Хачатуряна)
 Русалочка («Русалочка» А.Костина)
 Мальвина («Буратино и волшебная скрипка» Ю.Шевченко)
 Зореслава («Властелин Борисфена» Е.Станковича)
 Джульетта («Ромео и Джульетта» в хореографии С.Лифаря на музыку одноименной симфонической увертюры-фантазии П.Чайковского)

Гастроли 
Гастролировала во Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Германии, Японии, Канаде, Аргентине, Великобритании и других странах.

Партию Никии в классическом балете «Баядерка» Л.Минкуса впервые исполнила на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля в 2007 году.

Награды 
 Лауреат международных конкурсов балета им. Сержа Лифаря (1994, вторая премия; 1996, третья премия)
 Диплом Европейского конкурса молодых артистов балета (Лозанна, Швейцария, 1996).
 Заслуженная артистка Украины (2008)

Примечания

Ссылки 
Страница Н.Лазебниковой на официальном сайте Национальной оперы Украины

Выпускники Киевского хореографического училища